UISGCON — щорічна професійна конференція з інформаційної та кібербезпеки, що з 2005 року проходить у Києві, Україна. Конференція проводиться під егідою Неурядової Громадської організації «Українська група інформаційної безпеки» (NGO UISG).
UISGCON об'єднує практиків, винахідників, співробітників правоохоронних органів, незалежних експертів, пентестерів, консультантів, аналітиків, аудиторів, викладачів, науковців та журналістів, а також багатьох інших представників індустрії Інформаційної безпеки.

Конференція 
Протягом одного дня на конференції UISGCON проходять виступи, дискусії, тренінги, семінари та конкурси.
Провідними українськими та закордонними фахівцями галузі інформаційної та кібербезпеки висвітлюються актуальні питання та тенденції ІБ-індустрії, зокрема сучасні загрози інформації, пропозиції щодо реформування законодавства та освіти в сфері захисту інформації.
Участь у конференції беруть постачальники та споживачі послуг у сфері кібербезпеки.
Особливістю UISGCON є зміст виступів, цікаві доповідачі та актуальні теми, а також повна відсутність реклами в доповідях. Оскільки правилами конференції забороняється розміщення в доповідях будь-якої рекламної складової: інформації про товари чи послуги будь-яких постачальників/виробників, переваги тих чи інших товарів/послуг, тощо.
Конференція націлена на розвиток компетенції її учасників в індустрії кібербезпеки.

Історія 
Засновники конференції UISGCON — спеціалісти сфери інформаційної безпеки Володимир Стиран, Тім Карпінський, Костянтин Корсун, Сергій Дяченко, Гліб Пахаренко та Володимир Ткаченко.

UISGCON спочатку розпочиналась зі стихійних зібрань спеціалістів сфери інформаційної безпеки в Київських пабах, згодом такі зібрання ставали все більш відвідуваними та почали поступово перетворюватися на справжні щорічні конференції. Згодом, навколо конференції було утворено громадську організацію Українська група інформаційної безпеки (УГІБ або UISG). Тепер конференція UISGCON — це найвизначніша подія в сфері кібербезпеки України.

Заходи та події 
 Нагорода «Золотий фаєрвол»
Організаторами конференції UISGCON у 2014 р. була започаткована нагорода «Золотий Фаєрвол».

Нагорода «Золотий Фаєрвол» — перша галузева нагорода за внесок в розвиток індустрії інформаційної безпеки. Переможець обирається за результатами відкритого голосування. Серед критеріїв вибору номінантів реалізація цікавих проектів з інформаційної безпеки, ступінь впливу на галузь, адаптація міжнародного досвіду захисту даних до вітчизняних реалій, а також розвиток української ІБ-галузі.
У рамках конференції визначення переможця та вручення нагороди «Золотий Фаєрвол» проводилось тричі.

Вперше нагорода «Золотий Фаєрвол» була вручена під час проведення ювілейної, 10-ї конференції UISGCON10 у 2014 р.

Кібер-змагання CTF UISGCON
На конференції UISGCON щороку проводиться кібер-змагання Capture the Flag (CTF). На змаганні CTF UISGCON усі завдання із галузі інформаційної безпеки. За правилами організаторів змагання індивідуальне, командна гра заборонена. Брати участь у змаганні може будь-який учасник конференції за попередньою реєстрацією. Переможці змагання отримують цінні подарунки, зазвичай це електронні девайси.

Цікаві факти 
Починаючи з конференції UISGCON8 у 2012 р. доповіді почали відбирати не організатори, а програмний комітет, в який увійшли провідні експерти галузі.

У 2016 р. Конференція UISGCON12 проводилась протягом двох днів.

Перший день був більше орієнтований на інформаційну безпеку у бізнесі та суспільстві, а також на актуальні тенденції у самій інформаційній безпеці.
Другий день було присвячено обміну досвідом між професіоналами та навчанню молодого покоління в галузі інформаційної безпеки: тренінги, воркшопи, майстер-класи, семінари, панелі, дискусії, мітапи, тощо. З цього ж року оргкомітет запровадив плату за участь у конференції. До цього часу участь у конференції була безкоштовною, організація конференції здійснювалась за кошти спонсорів.
На UISGCON13, що відбулась 20 жовтня 2017 р. у Києві, не проводилось змагання CTF та вручення нагороди «Золотий фаєрвол».

Примітки 

Наукові конференції
Конференції
Щорічні заходи в Україні
Інформаційна безпека